Fu Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wafangdian Shi, härad, Liaoning, 
 Fu Xian (härad i Kina), Shaanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar